Holderbanker – abitanti di Holderbank (Argovia)
Holderbanker – abitanti di Holderbank (Soletta)